

Ittiologia
Haddock – nome inglese del pesce Melanogrammus aeglefinus

Persone
 Harry Haddock – calciatore scozzese
 Julie Anne Haddock  – attrice inglese
 Laura Haddock – attrice inglese
 William F. Haddock – regista e attore statunitense

Personaggi immaginari
Capitano Haddock – personaggio immaginario de Le avventure di Tintin
 Hiccup Horrendous Haddock III – personaggio immaginario di Dragon Trainer

Software
Haddock – software per scrivere la documentazione di programmi in linguaggio Haskell